Abraham Johan Daniël Steenstra Toussaint (1813-1876), Nederlands arts
 Abraham Johan Daniël Steenstra Toussaint (1904-1988), Nederlands diplomaat